Pantánassa kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Pantánassa (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ártas, 
 Pantánassa (ort i Grekland, Kreta), Nomós Irakleíou, 

Robotskapade Greklandförgreningar